Příjmení Mulač nosí více různých osobností:

 Jan Mulač (1841–1905) – český portrétní fotograf z Prahy
 Jan Mulač (lékař) (1891–1951) – český porodník a operatér, majitel a lékař Mulačova sanatoria (léčebného ústavu pro chirurgii a porodnictví) v Plzni
 Jindřich Mulač (?–?) – český československý veslař, olympionik (čtyřka s kormidelníkem na LOH 1920 v Antverpách)

jiné
 Mulačova nemocnice – nemocnice v Plzni pojmenovaná po zakladateli Janu Mulačovi